

Urodzili się 
 Prokopiusz, historyk grecki

499